Валерн (Франция) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Валерн (Швейцария) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.